Rosmarinus es un exiguo género de plantas herbáceas ramificadas, aromáticas y perennes nativo de la región del  Mediterráneo, perteneciente a la familia Lamiaceae. 

Hay unas tres especies: R. officinalis (romero), extendido por los distintos ámbitos mediterráneos, R. tomentosus y R. eriocalyx (romero blanco), originario del noroeste de África y el sur de España. Este último difiere del anterior en que sus hojas más pequeñas, de entre 5 y 15 mm de longitud y menos de 2 mm de ancho, con tallos densos de flores; tiende a crecer bajo, a menudo no alcanzando los 25 cm de altura, mientras que el R. officinalis puede alcanzar hasta 1,5 metros. El romero blanco es poco abundante, y parece prosperar mejor en terrenos  yesíferos (gipsofilia). Existen también unos cuantos híbridos entre las especies arriba mencionada.

Etimología
No tiene nada que ver con los látinos ros, el rocío y marinus, marino y, actualmente, se piensa que está relacionado con el Griego rhops, rhopos: matorral, arbusto y myrinos, -e, -on,: aromático, perfumado de myron, ou: perfume, esencia. O sea el «arbusto perfumado».

Referencias